Vor Sonnenaufgang bezeichnet folgende literarischer Werke:

 ein Sozialdrama von Gerhart Hauptmann, siehe Vor Sonnenaufgang
 einen Roman von Michail Michailowitsch Soschtschenko, siehe Vor Sonnenaufgang (Soschtschenko)